Плавец - человек , который способен хорошо плавать
 Плавец, Мирослав — чешский и американский астроном. 
 (6076) Плавец — астероид главного пояса, который был открыт 14 февраля 1980 года словацким астрономом Ладиславом Брожеком.